Генерал-полковник юстиции:
 Генерал-полковник юстиции — воинское звание в Советской армии и Вооружённых силах Российской Федерации.
 Генерал-полковник юстиции (специальное звание) — специальное звание в органах внутренних дел и Следственном комитете России.